Wyalusing podría referirse a:

 Wyalusing (Pensilvania)
 Wyalusing (Wisconsin)
 Municipio de Wyalusing (condado de Bradford, Pensilvania)